Upton může být:

 Simon Upton – novozélandský politik
 Upton Sinclair – americký spisovatel
 Upton County
 Upton (Slough)
 Upton Park
 Upton Park FC

Externí odkazy